Лома дел Рио има више значења:

 Лома дел Рио (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Рио (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику